Termin BMT ima više značenja.
 5-Hidroksifuranokumarin 5-O-metiltransferaza, enzim
 Bazalni metabolizam ()